Сжимаемость электронного газа — термодинамический коэффициент, характеризующий изменение давления электронного газа при изменении его объёма. Для электронного газа, по аналогии с обычным идеальным газом можно вводят понятие сжимаемости K, обратная величина которой определяется как взятое с отрицательным знаком произведение объёма газа V и изменения давления P электронного газа при изменении объёма с сохранением полного числа частиц N:

Само давление определяется как взятая с отрицательным знаком производная полной энергии E электронного газа по объёму при постоянном числе частиц:

Для вырожденного Ферми-газа в металлах

где EF — уровень Ферми.

Примечания

Статистическая физика